В'є-Ран () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 846,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 В'є-Ран на сайті французького Національного інституту географії
 В'є-Ран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету В'є-Ран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор